Микли — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Микли — деревня в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Микли — посёлок в Лахденпохском районе Карелии.